Beklemischew ist der Familienname folgender Personen: 

 Lew Dmitrijewitsch Beklemischew (* 1967), russischer Mathematiker und Physiker